Zeuxis (general), general al servei d'Antíoc III el Gran
 Zeuxis (filòsof), filòsof grec
 Zeuxis (metge), metge grec
 Zeuxis de Tàrent, metge grec 
 Zeuxis d'Heraclea, pintor grec
 Zeuxis (artista), artista grec